Большое Староселье — название населённых пунктов.

Россия 
 Большое Староселье — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Большое Староселье — историческое название села Староселье в Унечском районе Брянской области.

См. также 
 Староселье
 Малое Староселье